L'édition 2004 du tournoi de tennis de Munich se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Nikolay Davydenko remporte l'épreuve en simple, James Blake et Mark Merklein celle en double.

Lauréats 
Nikolay Davydenko remporte son  en simple en battant en finale Martin Verkerk. Il s'agit de son  et  sur terre battue en carrière. Il s'impose pour la  à Munich, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, James Blake et Mark Merklein remportent leur  ensemble en battant en finale Julian Knowle et Nenad Zimonjić. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Munich
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2004
ATP 2004
Sport en Allemagne en 2004
Tennis en avril 2004
Tennis en mai 2004